Энсо — финское название российского города Светогорск.
 Энсо (буддизм) — концепция дзэн-буддизма, выражающая просветление.

См. также 
 Энсо ГЭС
 Stora Enso